HMS Wachtmeister har tre fartyg döpts till i svenska flottan:

, örlogsskepp, sjösatt 1681.
HMS Wachtmeister, roddjakt med okänt sjösättningdatum.
, jagare, sjösatt 1917. Hade nummer 10, senare 26.